Linum bezeichnet

 den Fehrbelliner Ortsteil Linum (Fehrbellin) im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, der auch als „Storchendorf Linum“ bekannt ist
 Linum (Meteorit), ein nach dem Ortsteil Linum benannter L6-Chondrit
 den lateinischen Namen der Pflanzengattung Lein